Tillis ist der Familienname folgender Personen:

 Bishop Perry Tillis (1919–2004), US-amerikanischer Bluesmusiker
 James Tillis (* 1957), US-amerikanischer Boxer
 Mel Tillis (1932–2017), US-amerikanischer Country-Sänger
 Pam Tillis (* 1957), US-amerikanische Country-Sängerin
 Thom Tillis (* 1960), US-amerikanischer Politiker